Sabolotnoje () ist ein russischer Ortsname:
 Sabolotnoje (Iwanowo), Dorf in der Oblast Iwanowo
 Sabolotnoje (Jaroslawl), Dorf im Rajon Jaroslawl, Oblast Jaroslawl
 Sabolotnoje (Jaroslawl, Nekrassowskoje), Ort im Rajon Nekrassowskoje, Oblast Jaroslawl
 Sabolotnoje (Kaliningrad), untergegangener Ort im Rajon Krasnosnamensk, Oblast Kaliningrad, bis 1938: Groß Warningken, 1938 bis 1946 Steinkirch, Kreis Pillkallen/Schloßberg, Ostpreußen
 Sabolotnoje (Kaluga), Dorf in der Oblast Kaluga
 Sabolotnoje (Kirwo), Dorf in der Oblast Kirow
 Sabolotnoje (Nischni Nowgorod, Sokolskoje), Dorf im Rajon Sokolskoje, Oblast Nischni Nowgorod
 Sabolotnoje (Nischni Nowgorod, Woskressenskoje), Dorf im Rajon Woskressenskoje, Oblast Nischni Nowgorod
 Sabolotnoje (Perm, Ust-Kischert), Dorf im Rajon Ust-Kischert, Region Perm
 Sabolotnoje (Perm, Wereschtschagino), Dorf im Rajon Wereschtschagino, Region Perm
 Sabolotnoje (Udmurtien), Dorf in der Udmurtischen Republik
 Sabolotnoje (Wologda), Dorf in der Oblast Wologda

Ukrainische Entsprechung: Sabolotne